Strijkijzer of strijkmachine, een apparaat om kleding of beddengoed glad te maken
 het neerhalen van:
 een vlag
 een zeil